Roggen steht für:
 Roggen, eine Getreideart aus der gleichnamigen Gattung
 Roggen (Gattung), Pflanzengattung aus der Familie der Süßgräser (Poaceae)

Roggen heißen folgende Orte:
 Roggen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Róg (Pozezdrze), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Roggen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Róg Pierkunowski, Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Roggen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Róg (Janowo), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Roggen ist der Familienname folgender Personen:
 Ariane Roggen (* 1952), Schweizer Theaterschauspielerin 
 Domien Roggen (1886–1968), belgischer Kunsthistoriker 
 Michael von Roggen, ab 1936 Künstlername des ukrainischen Bassisten Michael Gitowsky (1887–?)
 Live Maria Roggen (* 1970), norwegische Jazzsängerin

Siehe auch:
 Rogen (Begriffsklärung)
 Rogge
 Roge